Okręty US Navy o nazwie USS „Rockport”

 Pierwszy USS „Nantucket” (IX-18) był parowcem z napędem śrubowym. W służbie w latach 1876-1940. Nosił nazwę „Rockport” w 1917 roku.
 Drugi USS „Rockport” (SP-738) był okrętem badawczym. W służbie w latach 1917–1919.

Rockport